In der Hallensaison 2012/13 war erstmals die Region Ost mit beiden Teams unter den letzten Vier vertreten. Deutscher Meister wurde der Harvestehuder THC nach 1994 und 1996 zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte.

Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Die Viertelfinal-Spiele finden am 2./3. Februar 2013 statt, in den jährlich wechselnden Paarungen treten Nord gegen West und Ost gegen Süd an. Die Endrunde fand gemeinsam mit den Damen am 9. und 10. Januar 2013 in der Max-Schmeling-Halle Berlin statt.

Aufstieg 
Die Gruppensieger der 2. Bundesliga steigen in die 1. Bundesliga auf: THK Rissen (Nord), TC Blau-Weiss Berlin (Ost), TG Frankenthal (Süd) und Kahlenberger HTC (West).

Quellen 

 hockey.de → Bundesliga Halle 12/13

2012
Hockey 2012
Hockey 2013